un peloton d'exécution  est une méthode d'exécution principalement utilisée par les armées,
 Peloton d'exécution, 1945, est un film réalisé par André Berthomieu,
 Le Peloton d'exécution, 1991, est un téléfilm réalisé par Michel Andrieu.